Luka puede referirse a:

 Nombre maya para el metate.

Toponimia
 Luka (Croacia), municipio de Croacia en el condado de Zagreb.
 Luká, localidad de Olomouc, República Checa.
 Luka (Sali), localidad de Croacia en el condado de Zadar.
 Bania Luka, localidad de Bosnia y Herzegovina.

Música
 Luka (cantante), cantante y compositora brasileña.
 Luka (canción), canción de Suzanne Vega de 1987.